Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Raković – serbski lekkoatleta, olimpijczyk
 Milovan Raković – serbski koszykarz